Соревнования в женском сноуборде в дисциплине Параллельный слалом на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду 2019 года прошли 5 февраля в сноу-парке горнолыжного курорта. 

Соревновались 40 спортсменок из 17 стран мира. 

Действующей чемпионкой мира являлась австрийская сноубордистка Даниэла Ульбинг.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC-7)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 40 сноубордисток. В следующий раунд вышли 16 спортсменов, показавшие лучший результат.

Финальный раунд

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата  
 Финальный раунд. Отчёт

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2019